Разбој има више значења:

 Разбој (ткање), справа за ткање
 Разбој (гимнастика), гимнастичарска справа и спортска дисциплина

или:

 Разбој Љевчански, насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ
 Разбој Жупски, насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ